Patoense – abitanti di Patos do Piauí
Patoense – abitanti di Patos
Patoense – abitanti di São João dos Patos